Bruch (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Lot-et-Garonne
Bruch (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Bruch (Hellenthal), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Am Großen Bruch, een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Lom u Mostu (Duits: Bruch), een plaats in Tsjechië

Personen
Carl Friedrich Bruch, een zoöloog
Max Bruch, een Duitse componist
Carl Wilhelm Ludwig Bruch (1819-1884), Duits anatoom.